{{Кинематографист
| имя                  = Пол Майкл Глейзер
| оригинал имени       = 
| изображение          = Paul Michael Glaser Starsky and Hutch 1976.JPG
| описание изображения = В сериале «Старски и Хатч» (1976)
| имя при рождении     = Пол Манфред ГлейзерPaul Manfred Glaser
| профессия            = 
| годы активности      = 1967—2019
}}
Пол Майкл Гле́йзер (; ) — американский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр и кинопродюсер. Наиболее известен зрителю исполнением роли детектива Дэвида Старски в телесериале «Старски и Хатч» (1975—1979).

 Биография 
Пол Манфред Глейзер (позднее сменил среднее имя на Майкл) родился 25 марта 1943 года в городе Кембридж (штат Массачусетс, США) в еврейской семье. Отец — Сэмюэль Глейзер, архитектор, мать — Дороти, двое старших братьев. Пол учился в средней школе , затем в старшей школе , высшее образование получил в Тулейнском университете (магистр по специальностям «Английский язык» и «Театр», 1966 год). В 1967 году получил ещё одну степень магистра («Актёрское мастерство и режиссура») в . Член братства .

В 1967 году играл роль стражника в «Гамлете» в постановке «»<ref>Пол М. Глейзер  на сайте lortel.org</ref>, а в 1969—1972 годах — на Бродвее в постановке «».

Впервые на телеэкранах Пол появился в 1967 году в сериале «», а в 1971 году состоялся дебют актёра на широком экране — в фильме «Скрипач на крыше». С 1977 года Пол Глейзер также занимается режиссурой, с 1991 года — продюсерской деятельностью, кроме того в 1979 и 1996 годах дважды выступил как сценарист.

Председатель фонда , основанного , с 1994 по 2002 год, в дальнейшем — «почётный председатель».

Кроме работ в театре и кино, Пол также занимается фотографией, пишет стихи и детские повести.

Личная жизнь 
Впервые 37-летний Пол Глейзер женился 24 августа 1980 года на ВИЧ-активистке и адвокате по детским делам  (1947—1994). Их брак продлился 14 лет, Элизабет умерла в возрасте 47 лет от СПИДа, которым заразилась 13 лет до того в результате переливания крови во время родов их первого общего ребёнка. От этого брака остались двое детей: Ариэль (1981—1988) и Джейк (род. 1984) — оба больны ВИЧ. Элизабет Глейзер — основательница фонда  (работает с 1988 года).

Второй раз 53-летний Глейзер женился 24 ноября 1996 года на кинопродюсере Трейси Бэрон (род. 1962), но в 2007 году последовал развод. От этого брака осталась дочь Зоуи (род. 1997).

Избранная фильмография

Актёр 
Широкий экран
 1971 — Скрипач на крыше / Fiddler on the Roof — Перчик, революционер
 1972 — Бабочки свободны / Butterflies Are Free — Ральф
 1980 — Фобия / Phobia — доктор Питер Росс
 2003 — Любовь по правилам и без / Something's Gotta Give — Дейв
 2004 — Убойная парочка: Старски и Хатч / Starsky & Hutch — оригинальный детектив Дэвид Майкл Старски
 2007 — Смерть в эфире / Live! — президент телеканала
 2010 — LEGO Приключения Клатча Пауэрса / Lego: The Adventures of Clutch Powers — Кджелд Плейуэлл (озвучивание)

Телевидение
 1967 —  / Love Is a Many Splendored Thing — доктор Питер Чернак № 1
 1967—1968 —  / The Doctors — Ноэль (в 7 эпизодах)
 1975—1979 — Старски и Хатч / Starsky & Hutch — детектив Дэвид Майкл Старски (в 92 эпизодах)
 1976 —  / The Great Houdini — Гарри Гудини
 1983 —  / Wait till Your Mother Gets Home! — Боб Питерс, учитель физкультуры и тренер по футболу старшей школы
 1983 — Принцесса Дейзи / Princess Daisy — Фред Норт
 1984 —  / Attack on Fear — Дейв Митчелл, владелец малотиражной газеты 
 2004 — Третья смена / Third Watch — капитан полиции Джек Стипер (в 3 эпизодах)
 2009 — Менталист / The Mentalist — Уолтер Крю (в 2 эпизодах)
 2013—2014 — Рэй Донован / Ray Donovan — Алан (в 3 эпизодах)

Режиссёр 
 1977—1979 — Старски и Хатч / Starsky & Hutch — 5 эпизодов
 1984 —  / Amazons
 1984—1985 — Полиция Майами / Miami Vice — 3 эпизода
 1985 —  / Otherworld — 1 эпизод
 1986 —  / Band of the Hand
 1987 — Удивительные истории / Amazing Stories — 1 эпизод
 1987 — Бегущий человек / The Running Man
 1992 — Золотой лёд / The Cutting Edge
 1994 —  / The Air Up There
 1996 —  / Kazaam
 2001, 2003 — Справедливая Эми / Judging Amy — 2 эпизода
 2002 —  / The Agency — 3 эпизода
 2002—2003 —  / Robbery Homicide Division — 3 эпизода
 2003 —  / Mister Sterling — 1 эпизод
 2003 —  / The Lyon's Den
 2004—2005 — Третья смена / Third Watch — 2 эпизода
 2005, 2007—2008 — Лас-Вегас / Las Vegas — 5 эпизодов
 2006 —  / E-Ring — 1 эпизод
 2007 — Детектив Рейнс / Raines — 1 эпизод
 2008 — Мыслить как преступник / Criminal Minds — 1 эпизод

 Продюсер 
 1991 — Двойной удар / Double Impact
 1996 —  / Kazaam
 2003 — Евангелие от Лу / The Gospel of Lou (продюсер-консультант)
 2010—2014 —  / Shark Tank (ассоциированный продюсер, 77 эпизодов)

 Сценарист 
 1979 — Старски и Хатч / Starsky & Hutch — 1 эпизод
 1996 —  / Kazaam

Награды и номинации 
С полным списком кино-наград Пола Майкла Глейзера можно ознакомиться на сайте IMDB
 1978 — «Золотое яблоко» в категории «Кислое яблоко» — победа.
 1978 — Bravo Otto в категории «Лучший актёр-телезвезда» — победа.
 1979 — Bravo Otto в категории «Лучший актёр-телезвезда» — II место.
 1985 — Прайм-таймовая премия «Эмми» в категории «Лучшая режиссура драматического сериала» за эпизод «Блюз контрабандиста» сериала «Полиция Майами» — номинация.
 1986 — Премия Гильдии режиссёров Америки в категории «Лучшее режиссёрское достижение в драматическом сериале (ночь)» за эпизод «Блюз контрабандиста» сериала «Полиция Майами» — номинация.
 2004 — MTV Movie Awards в категории «Лучшее камео» за роль в фильме «Убойная парочка: Старски и Хатч» — номинация.

 Примечания 

 Ссылки 
 Официальный сайт Пола Майкла Глейзера 
 Пол Майкл Глейзер  на сайте bfi.org.uk
 Пол Майкл Глейзер  на сайте filmreference.com
 Видео-интервью с Полом Майклом Глейзером продолжительностью более двух часов  на сайте emmytvlegends.org

Выпускники Кембриджской школы Уэстона
Выпускники школы Букингема Брауна и Николса
Выпускники Тулейнского университета
СПИД-активисты
Пропагандисты здорового образа жизни
Киноактёры США